Championnat d'Europe de poursuite féminin (juniors)
 Championnat d'Europe de poursuite féminin (moins de 23 ans)
 Championnat d'Europe de poursuite féminin
 Championnat d'Europe de poursuite masculin (juniors)
 Championnat d'Europe de poursuite masculin (moins de 23 ans)
 Championnat d'Europe de poursuite masculin